Массовые беспорядки в Москве (2002) 
 Большой Лебовски#Инцидент на Манежной площади
 Беспорядки на Манежной площади (2010)